O sobrenome Olmert:
 Aliza Olmert
 
 Ehud Olmert

Ollmert 
  (1874–1965)

Famílias judaicas
Sobrenomes judaicos